Итку́ль — топоним в России. Корень «куль» (также «кюль», «коль», «кёль») в тюркских языках означает «озеро».

Населённые пункты 
 Иткуль — посёлок в Каргапольском районе Курганской области
 Иткуль — село в Чулымском районе Новосибирской области
 Иткуль — посёлок железнодорожной станции в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области.
 Иткуль — село в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области.
 Иткуль — улус в Ширинском районе Хакасии, упразднён в 1963 г.

Железнодорожная станция 
 Иткуль — железнодорожная станция ЮУЖД в Челябинской области

Озёра 
 Иткуль — озеро в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области.
 Иткуль (Итколь) — озеро в Ширинском районе республики Хакасия.
 Иткуль — озеро в Новосибирской области (координаты 56.067958/79.436903, в Убинском районе).
 Иткуль — озеро в Новосибирской области (координаты 55.062439/81.005630, восточнее города Чулым).

См. также 
 Большой Иткуль 
 Малый Иткуль